

Astronomia 
 Hár – cratere di Callisto

Codici 
 HAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Harrisburg (Pennsylvania) (Stati Uniti)
 har – codice ISO 639-3 della lingua harari

Informatica 

 .har – Formato di archiviazione di richieste HTTP

Mitologia 
 Hár – uno dei nomi di Odino